Forever bezeichnet:

 Forever (Puff-Daddy-Album), Album von Puff Daddy
 Forever (Spice-Girls-Album), Album der Spice-Girls
 Forever (Fernsehserie, 2013), philippinische Fernsehserie (2013)
 Forever (Fernsehserie, 2014), US-amerikanische Fernsehserie (2014–2015)
 Forever (Fernsehserie, 2018), US-amerikanische Fernsehserie (seit 2018)
 Forever (Chris-Brown-Lied), Lied von Chris Brown
 Forever (Drake-Lied), Lied von Drake feat. Kanye West, Lil Wayne und Eminem
 Forever (Sandra-Lied), Lied von Sandra
 Forever (Kiss-Lied), Lied auf dem Kiss-Album Hot in the Shade
 die Popband School Gyrls in den letzten Monaten ihres Bestehens
Forever (Verlag), Verlag der Ullstein Buchverlage